Baad (af Norge) även Båt var en norsk frälseätt som är känd från 1382 i Norge. Släktens härstamning är inte helt säkerställd, men det finns källor som anger att den kan ha härstammat från Tord (Ture) Petersson Bonde känd i Norge 1382 (död 1412). Den först säkerställda medlemmen var riddaren Aslak Turessønn, som var riksråd i Norge (död efter 1472) och var troligen gift med Ragnfrid Knutsdatter (Tre Rosor).

Historia 
Ätten innehade sätesgods i Brøden och Lundestad vid Halden, samt Morlanda i Bohuslän. Aslaks son Tord Aslakssøn blev verksam i Viken (Bohus län) och var död 1499. Tord fick sonen Knut Tordssønn som avlade sonen Knut Knutssønn, vilken blev länsherre på Akershus framtill 1519 då han föll i onåd hos den danske kungen Christian II och därvid blev avrättad samma år.

Släkten dog ut med hans sonson Knut Knutssønn, länsherre för Akershus hovedlen som avrättad 1519 på Christian II:s order. Han var en av landets största jordägare, och fördelningen av arvet efter honom ledde till en stor rättstvist. Det mesta av egendomarna gick till Vincent Lunge.

Referenser

Noter

Släktträd Baad af Norge 
Utlämningar har gjorts i alla led. Svärdslinjen i fetstil.

Bohuslänska adelsätter
Norska adelsätter
Uradel